El término Lósevo  puede referirse a:

 Para la localidad de Bielorrusia, véase Lóseva (Bielorrusia) (Лосева). 

Lósevo (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Lósevo (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.
Lósevo (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia.
Lósevo (Krasnodar), localidad del keai de Krasnodar, en Rusia.
Lósevo (Priozersk, Leningrado), localidad del raión de Priozersk del óblast de Kostromá, en Rusia.
Lósevo (Vyborg, Leningrado), localidad del raión de Vyborg del óblast de Kostromá, en Rusia.
Lósevo (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Lósevo (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Lósevo (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Lósevo (Smolensk), localidad del raión de Smolensk del óblast de Smolensk, en Rusia.
Lósevo (Yártsevo, Smolensk), localidad del raión de Yártsevo del óblast de Smolensk, en Rusia.
Lósevo (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.